Osoby o nazwisku harding:
 Chester Harding (malarz), amerykański artysta
 Chester Harding (gubernator), gubernator Kanału Panamskiego
 Daniel Harding, brytyjski dyrygent
 Harry Harding, amerykański naukowiec
 James Harding, australijski odkrywca
 Matthew Harding, angielski przemysłowiec
 Sarah Harding, angielska piosenkarka, członek zespołu Girls Aloud
 Tonya Harding, łyżwiarka figurowa
 Warren G. Harding, amerykański prezydent
 Karl Ludwig Harding – niemiecki astronom
 (2003) Harding – planetoida nazwana na cześć Karla Hardinga
 Harding (krater księżycowy) – krater księżycowy nazwany na cześć Karla hardinga

Miejscowości w USA:
 Harding – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Harding – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Harding (ang. Harding Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Harding (ang. Harding Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Harding (ang. Harding Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Harding (ang. Harding Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harding (ang. Harding County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Harding (ang. Harding County) – w stanie Dakota Południowa

Inne:
 Harding – postać z mitologii Śródziemia J.R.R. Tolkiena